FIK har flere betydninger:
 Frederikshavn Ishokey Klub – Frederikshavn White Hawks, hjemsted Frederikshavn
 International Kendo Federation – international sportsorganisation hvis formål er at udbrede kendskabet til sportsgrenene kendo, aido og judo.